Qua la zampa (Lend a Paw) – cortometraggio animato del 1941
Qua la zampa – programma televisivo italiano per bambini del 1977
Qua la zampa (Dog House) – serie televisiva canadese trasmessa dal 1990 al 1991
Qua la zampa! – programma televisivo italiano dedicato agli animali andato in onda dal 2000 e condotto da Mike Bongiorno
Qua la zampa! (A Dog's Purpose) – film del 2017 diretto da Lasse Hallström